My Life может означать:

Музыка

Альбомы 
 My Life — студийный альбом Мэри Джей Блайдж 1994 года.
 My Life — студийный альбом Айрис Демент 1994 года.
 My Life — студийный альбом Кристины Орбакайте 2005 года.
 My Life — студийный альбом Грейс Гриффит 2006 года.
 My Life — студийный альбом Ронни Милсапа 2006 года.
 My Life: The Greatest Hits — сборник Хулио Иглесиаса 1998 года.

Песни 
 «My Life» — песня Билли Джоэла 1978 года.
 «My Life» — песня The Game 2008 года.
 «My Life» — песня 50 Cent 2012 года.
 «My Life» — песня Bliss n Eso 2013 года.
 «My Life» — песня Джея Коула, 21 Savage и Моррея 2021 года.